Pyrgulopsis taylori är en snäckart som beskrevs av Robert Hershler 1995. Pyrgulopsis taylori ingår i släktet Pyrgulopsis och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
taylori